Девять корабле Королевского флота носили название HMS Apollo, в честь греческого бога Аполлона:

 HMS Apollo — 20-пушечный грузовой транспорт; захвачен у французов в 1747; разбился в 1749 у Мадраса.
 HMS Apollo — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1763 как HMS Glory; переименован в 1774; разобран в 1786.
 HMS Apollo — 38-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1794; разбился в 1799 у голландских берегов.
 HMS Apollo — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1799; разбился в 1804 у португальских берегов.
 HMS Apollo — 38-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1805; переведен на рейдовую службу, затем использовался как a войсковой транспорт в 1846; разобран в 1856.
 HMS Apollo — бронепалубный крейсер типа Apollo; спущен на воду в 1891; превращен в минный заградитель в 1909; отправлен на слом в 1920.
 HMS Apollo — лёгкий крейсер типа Leander спущен на воду в 1934; передан Австралии в 1938; переименован в HMAS Hobart.
 HMS Apollo (M01) — минный заградитель типа Abdiel; спущен на воду в 1943; отправлен на слом в 1962.
 HMS Apollo (F70) — фрегат типа Leander; спущен на воду в 1970; продан Пакистану в 1988; переименован в Zulfiquar.